Роквелл Кент — (1882, Террітаун — 1971, Платсберг, штат Нью-Йорк) художник зі Сполучених Штатів.
 Роквелл Норман — (1894, Нью-Йорк — 1978, Стокбрідж, штат Массачусетс) — американський живописець і журнальний ілюстратор.
 Джордж Лінкольн Рокуелл (1918—1967) — засновник Американської нацистської партії (1959).
 Сем Роквелл (1968) — американський актор («Три білборди за межами Еббінга, Міссурі» та ін.).

Роквелл — місто, штат Айова
 Роквелл — місто, штат Північна Кароліна
 Роквелл — переписна місцевість, штат Арканзас

Див. також 
 Випробування на твердість за Роквеллом — метод оцінки твердості матеріалів, винайдений Г'ю М. Роквеллом і Стенлі П. Роквеллом.